Omar Arellano (ur. 1967)
 Omar Arellano (ur. 1987)